

Селища міського типу:
 Мар'янівка — Волинська область, Луцький район
 Мар'янівка — Житомирська область, Звягельський район, Довбиська селищна громада

Села:
 Мар'янівка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Мар'янівка — Вінницька область, Вінницький район
 Мар'янівка — Вінницька область, Гайсинський район, Гайсинська міська громада
 Мар'янівка — Вінницька область, Гайсинський район, Райгородська сільська громада
 Мар'янівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Мар'янівка — Вінницька область, Тульчинський район
 Мар'янівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Мар'янівка — Волинська область, Ковельський район
 Мар'янівка — Волинська область, Луцький район
 Мар'янівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Вільногірська міська громада
 Мар'янівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Жовтоводська міська громада
 Мар'янівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Мар'янівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Мар'янівка — Донецька область, Кальміуський район
 Мар'янівка — Житомирська область, Брусилівська селищна громада
 Мар'янівка — Житомирська область, Звягельський район
 Мар'янівка — Житомирська область, Радомишльська міська громада
 Мар'янівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Мар'янівка — Житомирська область, Житомирський район, Хорошівська селищна громада
 Мар'янівка — Запорізька область, Запорізький район
 Мар'янівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Нововасилівська селищна громада
 Мар'янівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Плодородненська сільська громада
 Мар'янівка — Запорізька область, Пологівський район
 Мар'янівка — Київська область, Білоцерківський район
 Мар'янівка — Київська область, Бориспільський район
 Мар'янівка — Київська область, Бучанський район, Макарівська селищна громада, Колонщинський старостинський округ
 Мар'янівка — Київська область, Бучанський район, Макарівська селищна громада, Мар'янівський старостинський округ
 Мар'янівка — Київська область, Вишгородський район
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Голованівський район, Голованівська селищна громада
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Голованівський район, Новоархангельська селищна громада
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська селищна громада
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Устинівська селищна громада
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Глодоська сільська громада
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Мар'янівська сільська громада
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Мар'янівка — Миколаївська область, Баштанський район, Інгульська сільська громада
 Мар'янівка — Миколаївська область, Баштанський район, Казанківська селищна громада
 Мар'янівка — Миколаївська область, Первомайський район, Арбузинська селищна громада
 Мар'янівка — Миколаївська область, Первомайський район, Врадіївська селищна громада
 Мар'янівка — Одеська область, Березівський район, Миколаївська селищна громада
 Мар'янівка — Одеська область, Березівський район, Березівська міська громада
 Мар'янівка — Одеська область, Березівський район, Ширяївська селищна громада
 Мар'янівка — Одеська область, Одеський район, Визирська сільська громада
 Мар'янівка — Одеська область, Одеський район, Дальницька сільська громада
 Мар'янівка — Одеська область, Роздільнянський район
 Мар'янівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Мар'янівка — Полтавська область, Лубенський район
 Мар'янівка — Полтавська область, Миргородський район
 Мар'янівка — Полтавська область, Полтавський район, Мартинівська сільська громада
 Мар'янівка — Полтавська область, Полтавський район, Новосанжарська селищна громада
 Мар'янівка — Рівненська область, Рівненський район, Здолбунівська міська громада
 Мар'янівка — Рівненська область, Рівненський район, Костопільська міська громада
 Мар'янівка — Рівненська область, Сарненський район
 Мар'янівка — Сумська область, Сумський район
 Мар'янівка — Сумська область, Конотопський район
 Мар'янівка — Сумська область, Роменський район
 Мар'янівка — Тернопільська область, Тернопільський район
 Мар'янівка — Херсонська область, Каховський район
 Мар'янівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Теофіпольська селищна громада
 Мар'янівка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Мар'янівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Мар'янівка — Черкаська область, Золотоніський район
 Мар'янівка — Черкаська область, Звенигородський район

 Мар'янівка — колишнє село, Погребищенський район, Вінницька область
 Мар'янівка — колишнє село, Роздільнянський район, Одеська область (приєднано до села Яковлівка)
 Мар'янівка — колишнє село, Татарбунарський район, Одеська область
 Мар'янівка (Мар'янівка-Смотрицька) — колишня назва села Гайове, Кам'янець-Подільський район (до 2020 року — Чемеровецький район), Хмельницька область

Селище:
 Мар'янівка — Черкаська область, Звенигородський район, Виноградська сільська громада

Залізниця:
 Мар'янівка — залізнична станція Київської дирекції Південно-Західної залізниці
 Мар'янівка — зупинний пункт Херсонської дирекції Одеської залізниці
 Мар'янівка — зупинний пункт Знам'янської дирекції Одеської залізниці

Спорт:
 «Мар'янівка» — футбольний клуб з смт Мар'янівка, Луцький район, Волинська область
 «Мар'янівка» (місцева назва — Спорткомплекс «Біла корова») — стадіон у селищі міського типу Мар'янівка Луцького району

Примітки